In questa lista sono raccolti i giocatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale svedese. In grassetto i giocatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 12 novembre 2017.

Collegamenti esterni
 Lista degli incontri della Nazionale svedese sul sito della Svenska Fotbollförbundet